Лига 2 2010/2011 () — 48-й сезон Второй лиги Алжира по футболу с момента её создания. Сезон начался 24 сентября 2010 года и закончился 17 июня 2011 года. В чемпионате приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2010/11 на сайте rsssf.com 

2010/2011
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 2010 году
Спорт в Алжире в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011